The Moodys bezeichnet:

 ein australische Fernsehserie, siehe The Moodys (2014)
 den Originaltitel einer Fernsehserie, siehe Weihnachten bei den Moodys